Вулиця Василя Барки (Лубни)
 Вулиця Василя Барки (Полтава)
 Вулиця Василя Барки (Київ)